Digital Equipment Corporation, empresa estatunidenca dedicada a la fabricació d'ordinadors.
 Dirección de Estadísticas y Censos, organisme governamental de Panamà.
 DEC, programa de televisió de la cadena espanyola Antena 3.